Русень (также Русены / Русяны):

 Русень — село в Единецком районе Молдавии.
 Русень — село в Новоаненском районе Молдавии.